Fairley je lahko:
 Fairley, Avstralija, kraj v Avstraliji
 Fairley, priimek več znanih ljudi